Upp genom luften kan avse:

Upp genom luften (film, 1923) – amerikansk film från 1923 regisserad av Fred C. Newmeyer och Sam Taylor med Harold Lloyd i huvudrollen 
Upp genom luften (film, 1937) – amerikansk film från 1937 regisserad av Edward F. Cline
Upp genom luften (film, 1948) – amerikansk film från 1948 regisserad av H. C. Potter
Upp genom luften (sång) – sång komponerad för manskör av Nils Peter Möller